Niels Hansen kan syfta på:

 Niels Hansen (konstnär) (1880–1946), dansk målare
 Niels Hansen (operasångare) (1880–1969), dansk operasångare
 Niels Hansen Jacobsen (1861–1941), dansk skulptör
 Niels Richard Hansen (artistnamn Ricardo; 1933–2006), dansk jazzmusiker